Brauns ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Brauns (1911–1996), deutscher Biologe, Zoologe, Entomologe und Hochschullehrer
 Anita Brauns, Ehename von Anita Haacke (1932–2021), deutsche Tischtennisspielerin
 August Brauns (1874–1967), deutscher Politiker (SPD)
 August Christian Gottlieb Brauns (1786–1852), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Auguste Brauns (1893–1990), deutsche Krankenpflegerin, Managerin, Pädagogin und Politikerin
 Axel Brauns (* 1963), deutscher Schriftsteller und Filmemacher
 David August Brauns (1827–1893), deutscher Geowissenschaftler
 Dieter Brauns (1926–2005), deutscher Politiker (CDU), MdBB
 Dirk Brauns (* 1968), deutscher Schriftsteller 
 Erich Ernst Brauns (1910–1989), westdeutscher Spion in der DDR 
 Ernst Brauns (1833–1891), deutscher Maurer und Architekt

 Gottlieb Johann August Brauns (1751–1820), dänischer Amtmann

 Henning Hans Brauns (1618–1690), deutscher Münzmeister
 Hermann Brauns (1838–1911), deutscher Manager und Politiker (NLP)
 Jobst Brauns (1570–1646), deutscher Generalwardein

 Julius Brauns (1857–1931), deutscher Stenograf
 Mārtiņš Brauns (1951–2021), lettischer Komponist und Musiker
 Nikolaus Brauns (* 1971), deutscher Journalist und Historiker
 Patrick Brauns (* 1955), deutscher Autor und Journalist
 Reinhard Brauns (1861–1937), deutscher Mineraloge
 Rudolph Brauns (1851–1938), deutscher Unternehmer (siehe Vereinigte Windturbinenwerke)
 Uwe Brauns (1938–2005), deutscher Politiker (SPD)

Brauns steht für

 Gebrüder Brauns, um 1790 bei Hannover gegründeter Gartenbaubetrieb mit Kunst- und Handelsgärtnerei
 Gustav Brauns (Buchhandlung), Sortiments- und Kommissionsbuchhandel in Leipzig

Siehe auch:
 Lehmann-Brauns
 Browns
 Braun (Begriffsklärung)
 Farbenfabrik Wilhelm Brauns, Farbenfabrik in Quedlinburg